Ел Родеано има више значења:

 Ел Родеано (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Родеано (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику